Anopal – osiedle na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielowiecie Krupica
 Anopal – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielowiecie Krupica